Жуан Батиста да Силва (; 8 марта 1955, Порту-Алегри) — бразильский футболист, опорный полузащитник.

Карьера 
Батиста начал свою карьеру в клубе «Интернасьонал» в 1973 году и выступал за этот клуб на протяжении 7 лет. С «Интером» он стал 5-кратным чемпионом штата Риу-Гранди-ду-Сул и 3-кратным чемпионом Бразилии. А также стал вызваться сначала в молодёжную, а затем и в первую сборную Бразилии. В составе национальной команды он, в тот период, был участником Олимпиады 1976, на которой провёл все 5 игр, а также чемпионата мира 1978, где сыграл 7 игр, став бронзовым призёром первенства.

В 1980 году Батиста перешёл в «Гремио», в составе которого выиграл свой 4-й титул чемпиона Бразилии, а также 6-й титул чемпиона штата. В 1982 году Батиста участвовал в составе сборной на чемпионате мира, там он провёл только 1 игру, заменив в составе Зико, против Аргентины. В матче с Аргентиной он получил удар от Диего Марадоны, после которого аргентинский форвард был удалён с поля. В 1983 году Батиста перешёл в «Палмейрас», там он провёл только 14 игр и уехал в Италию. В Италии Батиста провёл полтора сезона в «Лацио» и половину сезона в составе «Авеллино». Завершил карьеру Батиста на родине, где играл за клуб «Аваи», с которым стал чемпионом штата Санта-Катарина в 1988 году.

Сейчас Батиста работает телекомментатором на каналах RBS TV, Sportv и Globosat.

Достижения

Командные 
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1982
 Чемпион Бразилии: 1975, 1976, 1979, 1981
 Чемпион штата Санта-Катарина: 1988

Личные 
 Обладатель Серебряного мяча Бразилии: 1980, 1982

Ссылки 
 
 Профиль на brasilnacopa
 
 Статья на terceirotempo.ig.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Аваи»
Спортивные комментаторы Бразилии